Юндин — китайский топоним:
 Юндин (Чжанцзяцзе) — район городского подчинения городского округа Чандэ провинции Хунань
 Юндин (Лунъянь) — район городского подчинения городского округа Лунъянь провинции Фуцзянь
 Юндинхэ — река в Северном Китае, один из семи крупнейших притоков реки Хайхэ